Ischnostroma är ett släkte av svampar. Ischnostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ischnostroma